Odboj může označovat

 odboj – ozbrojený či neozbrojený odpor proti okupačním silám nebo politickému režimu

stavovský odboj
 stavovský odboj roku 1547
 české stavovské povstání (1618–1620)

první a druhá světová válka
 první československý odboj – odbojové hnutí s cílem rozbít Rakousko-Uhersko a vytvořit samostatný československý stát
 československý odboj (1939–1945) – československý odboj během druhé světové války 
 československé legie – legie Čechů a Slováků
 Česká národní rada (odboj)
 Slezský odboj
 Německý odboj během druhé světové války
 Polský odboj během druhé světové války
 Židovský protinacistický odboj
 Československé pozemní jednotky na Západě 1939–1945

protikomunistický odboj
 československý protikomunistický odboj

další významy
 Kino Odboj – zaniklé kino, které sídlilo v Praze-Vysočanech

Reference